Сехас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сехас, Агустин (1945—2015) — аргентинский футболист, вратарь.
 Сехас, Мауро (род. 1985) — аргентинский футболист, полузащитник.